ТУЗ — многозначная аббревиатура:
 ТУЗ — табло управления задачами
 ТУЗ — теория управления запасами
 ТУЗ — технический узел закисления
 ТУЗ — техническое учебное заведение
 ТУЗ — течеискатель ультразвуковой
 ТУЗ — Тульский оружейный завод
 ТУЗ — толщиномер ультразвуковой
 ТУЗ — техническая учётная запись

См. также